Григо́рий Леви́цкий:
 Левицкий, Григорий Александрович (1809—1872) — протоиерей Воскресенского собора в Старочеркасске.
 Левицкий, Григорий Васильевич (1852—1917) — русский астроном.
 Левицкий, Григорий Кириллович (1697—1769) — украинский художник, священник.